Чемпіонат Австрії 1921/22 () — 11-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став клуб Вінер Шпорт-Клуб.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1921/22 на rsssf 

1922
Австрія
Австрія